Plaats in Indonesië
 Wangunrejo (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wangunrejo (Margorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Wangunrejo (Turi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java